La Coupe de la Ligue finlandaise de football (en finnois : ) est une compétition de football disputée par les équipes du Championnat de Finlande de football.

Histoire

Palmarès

Liens externes 
  Résultats sur rsssf.com

Compétition de football en Finlande
Finlande